SMS Nautilus ist der Name folgender Schiffe:
 
* SMS Nautilus (1871), Kanonenboot der Kaiserlichen Marine, Albatross-Klasse
 SMS Nautilus (1873), Kanonenboot der Österreichischen Marine
 SMS Nautilus (1906), Minenkreuzer der Kaiserlichen Marine, Nautilus-Klasse

Siehe auch:
 Nautilus